Василий Симбирцев:
 Симбирцев, Василий Никитович (1919—1944) — советский разведчик, Герой Советского Союза (1943).
 Симбирцев, Василий Николаевич (1901—1982) — советский архитектор.